Holland deltog i olympiske lege første gang under Sommer-OL 1900 i Paris, og har siden deltaget i alle sommerlege undtaget Sommer-OL 1904 i St. Louis. Holland boykottede Sommer-OL 1956 i Melbourne i protest mod Sovjetunionens invasion af Ungarn, men en udøver deltog under hestesport-øvelserne som blev arrangeret i Stockholm samme år. De deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 1928 i St. Moritz, men deltog ikke under Vinter-OL 1932 i Lake Placid. Holland var tilbage under Vinter-OL 1936 i Garmisch-Partenkirchen, og har siden deltaget i samtlige efterfølgende vinterlege. De deltog tidligere under navnet Holland med landskoden HOL, men skiftet til Nederland (NED) i 1992. 

Holland har været vært OL en gang; Sommer-OL 1928 i Amsterdam.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Hollands OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL